Constant Fight — третий студийный полноформатный альбом английской группы Seize, выпущенный в 2009 году на бельгийском лейбле Alfa Matrix, как в обычном, так и делюксовом издании.

Об альбоме 
С момента выхода предыдущего альбома The Other Side of Your Mind до выхода альбома Constant Fight прошло более 60 месяцев.nРанее из-за поломки компьютера был уничтожен материал практически завершённого альбома.

На композицию Who's Your Teacher? в 2008 году снят клип. В Limited Edition присутствует бонусный CD под названием Rematch с жёсткими танцевальными ремиксами.

Список композиций Limited Edition

CD1: Constant Fight 
 Am I Just Like You?
 Wishful Thinking
 One Second Hallucination
 Craving For More
 Who's Your Teacher?
 Travelling
 If Tomorrow Never Comes
 Is There Another Way
 Troubled Mind
 Virtual Love
 Fight For Your Constant Sun
 Sick In The Head

CD2: Rematch 
 One Second Hallucination (oLO von Borg Remix)
 Who's Your Teacher (Lucky 7 Remix)
 Craving For More (Renegade Of Noise Remix)
 Virtual Love (KC Mix)
 Fight For Your Constant Sun (IÑAKI SANTOS+Julius Mc. Flacher Remix)
 Wishful Thinking (oLO von Borg Mix)
 If Tomorrow Never Comes (iSandi Mix)
 Wishful Thinking (Goteki's Wish Upon A Star Destroyer Remix)
 Craving For More (Push The Mushroom Mix)
 Am I just Like You (Chilled Out In February Mix)
 Constant Sun (DeathBoy Remix)
 Virtual Love (People Theatre’s Surreal Mix)
 Craving For More (Graeme Norgate Desire Mix)
 If Tomorrow Never Comes (Fredrik Muskos Saw Bra RMX)
 Wishful Thinking (Tibia Kickin' Mix)

Участники записи 
 Sandrine Gouriou
 Steven Young
 Rosie Harris
 Paul Jeffrey
 Michel Radermecker

Примечания

Ссылки 
 Альбом Constant Fight

Альбомы 2009 года
Альбомы электронной музыки
Альбомы Alfa Matrix